Celso Ramos (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Celso Ramos (politicus), een Braziliaans politicus